Abbé Henry peut désigner : 
 Abbé Michel Henry (1752-1829), agent de liaison entre le clergé du Léon et Mgr Jean-François de La Marche, réfugié en Angleterre pendant la Révolution française ;
 Vaast Barthélemy Henry (1797-1884), curé français et historien régional ;
 Joseph-Marie Henry (1870-1947), curé valdôtain, historien, botaniste et alpiniste.